Sepik – rzeka
Prowincje
 Sepik Wschodni
 Sandaun – dawniej Sepik Zachodni
Inne
 języki sepickie
 języki sepik-ramu
Sepik Vallis – dolina na Marsie